Il sogno della farfalla – rivista di psichiatria e psicoterapia
 Zhuangzi sognò di essere una farfalla –  racconto cinese
 Il sogno della farfalla – film del 1994 di Marco Bellocchio